Сборная Северной Ирландии по футболу до 21 года () — национальная сборная команда Северной Ирландии, в составе которой могут выступать футболисты Северной Ирландии в возрасте 21 года и младше. Многие игроки из молодёжной сборной Северной Ирландии впоследствии выступают за основную сборную страны.

Главным тренером сборной является .

Тренеры сборной

См. также 
 Сборная Северной Ирландии по футболу
 Ирландская футбольная ассоциация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сборная Северной Ирландии до 21 года на сайте UEFA 

Северная Ирландия
21